Pernille Holst Larsen (ur. 1984) – duńska piłkarka ręczna
 Pernille Jessing Larsen (ur. 1992) – duńska pływaczka